HMS Kempenfelt ist der Name folgender Schiffe:

 HMS Kempenfelt (1915), ein Zerstörer der Marksman-Klasse, 1921 auf Abbruch verkauft
 HMCS Assiniboine (D18), ein Zerstörer, 1931 als Kempenfelt gebaut, 1945 gestrandet
 HMS Kempenfelt (R03), ein Zerstörer, 1943 als Valentine gebaut, 1956 an Jugoslawien verkauft, bis 1971 als Kotor eingesetzt